Saint-Privé (Saône-et-Loire)
Saint-Privé (Yonne)
ook:
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Loiret 
gemeenten met de naam Saint-Privat